Montale kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montale (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Modena, 
 Montale (ort i Italien, Ligurien), Provincia di La Spezia, 
 Montale, kommun, Toscana, Provincia di Pistoia, 
 Montale (kommunhuvudort i Italien, Toscana, Provincia di Massa-Carrara), 
 Montale (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 

Robotskapade Italienförgreningar